Nonnenkirche ist ein Alternativname folgender Kirchengebäude:
 Nonnenkirche (Blankenhain)
 Nonnenkirche (Fulda)
 Nonnenkirche (Ljubljana)
 Nonnenkirche (Mannheim)
Siehe auch:
 Nonnenkirchle